Pennland bezeichnet

 Algeria (Schiff), ein Passagierschiff, das ab 1881 als Pennland für die Red Star Line fuhr
 Pennland (Schiff), ein Passagierschiff der Red Star Line, 1941 versenkt

Siehe auch:
 Penland